Ка́аламское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Сортавальском муниципальном районе Республики Карелия Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок Кааламо.

Общие сведения 
Территория Кааламского сельского поселения граничит с территориями Вяртсильского, Сортавальского и Хелюльского городских поселений, Лоймольского, Хаапалампинского и Харлуского сельских поселений, а также с Финляндией.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 20 населённых пунктов:

Ссылки 
 Карелия официальная
 Объекты культурного наследия на территории Калаамского сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Сортавальского района